Дацин () — городской округ в провинции Хэйлунцзян Китайской народной республики. Название Дацин буквально переводится как «великое празднество».

История 
На протяжении веков на территории нынешнего городского округа не было постоянного населения, первые переселенцы появились лишь в начале XX века, когда здесь была построена станция Китайско-Восточной железной дороги. В 1913 году был основан уезд Аньда (安达县).

С 1959 года начало разрабатываться нефтегазовое месторождения Дацин, и в 1960 году уезд Аньда был ликвидирован, а вместо него организован городской округ Аньда, ставший значимой нефтехимической базой страны. С момента основания Дацин считался образцом, на который должны ориентироваться все рабочие страны; в годы Культурной революции по всему Китаю звучал лозунг «В индустрии учиться у Дацина!».

В 1964 году городской округ Аньда был ликвидирован, а на его месте был создан Особый район Аньда (安达特区). В 1965 году восточная часть Особого района Аньда вновь стала уездом Аньда, а на остальной части был образован город Аньда, подчинённый напрямую правительству провинции (в самом городе его часто неофициально называли не «Аньда», а «Дацин»). В декабре 1979 года город Аньда был переименован в Дацин.

В 1992 году в состав городского округа Аньда были переданы уезд Линьдянь и Дурбэд-Монгольский автономный уезд из состава городского округа Цицикар, а также уезды Чжаочжоу и Чжаоюань из состава округа Суйхуа.

Административно-территориальное деление 
В административно-территориальном плане городской округ Дацин делится на 5 городских районов, 3 уезда и 1 автономный уезд:

Население 
Согласно переписи 2000 года, на территории городского округа Дацин проживали представители следующих национальностей:

Экономика 

Дацин является крупным центром по добыче нефти (в том числе сланцевой) и природного газа, а также важным центром нефтепереработки, нефтехимии и электроэнергетики. Добычу нефти ведёт компания Daqing Oilfield Company Limited — структурное подразделение China National Petroleum Corporation. Кроме того, в городе создана Национальная платформа разработки фотоэлектрических технологий и технологий накопления энергии.

Восточный район города — это промышленный район, где находятся Дацинский нефтеперерабатывающий химзавод, Лунфунская электростанция, Дацинский завод по производству удобрения и химкомбинат по производству этилена. На северо-востоке расположены два водохранилища и культурный район. На западе Дацина работают вузы и институты. В юго-западном районе действуют нефтеперерабатывающий комбинат «Линьюань», предприятие энергоснабжения «Синьхуа» и главная станция по продаже нефтепродуктов.

Транспорт 
Через Дацин проходит Биньчжоуская железная дорога. Трубопроводный транспорт представлен нефтепроводом Сковородино — Дацин, начавшим работу в 2011 году.

Коммерческие авиаперевозки города обслуживает аэропорт Саэрту.

Города-побратимы 
  Карамай (СУАР, КНР)
  Дунъин (Шаньдун, КНР)
  Калгари, Канада — с 16 мая 1985 года
  Чхунджу, Южная Корея
  Тюмень, Россия — с 24 июня 1992 года
  Красноярск, Россия (2002)
  Луганск, Украина
  Ист-Лондон (ЮАР)

Примечания

Ссылки 
 
 Дацин — город нефтяников. 30-07-2008 // Китайский Информационный интернет-центр.